Турабьево — название населённых пунктов:

Россия 
 Турабьево — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Турабьево — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Турабьево — бывшая деревня, сейчас в составе города Щёлково Московской области.